Gymnogonos är ett släkte av nässeldjur. Gymnogonos ingår i familjen Euphysidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Gymnogonos